

Codici 
 CFS  – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Coffs Harbour (Australia)

Informatica 
 CFS  – Clustered file system

Medicina 

 CFS – Chronic Fatigue Syndrome: sindrome da fatica cronica.

Mineralogia 
 Cfs  – abbreviazione di clinoferrosilite

Sigle 
 Canadian Forces Station  – installazione militare delle forze armate canadesi
 Chronic fatigue syndrome  – sindrome da stanchezza cronica
 Combat Flight Simulator  – simulatore di volo della Microsoft (1988).
 Corpo forestale dello Stato  – ex forza di polizia italiana